McFarlan bezeichnet:

 Duncan McFarlan († 1816), US-amerikanischer Politiker
 McFarlan (North Carolina), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 McFarlan Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller in Connersville (Indiana), Marke McFarlan (1910–1928)

Siehe auch:
 McFarlane
 McFarland